Schmidham (Heim des Schmiedes) ist Name folgender Ortschaften:

 Schmidham (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Schmidham (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Schmidham (Heldenstein), Ortsteil der Gemeinde Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schmidham (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schmidham (Ruhstorf), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Schmidham (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schmidham (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schmidham (Valley), Ortsteil der Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach, Bayern

 Schmidham (Gemeinde Lohnsburg), Ortsteil von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schmidham (Gemeinde Pilsbach), Ortsteil von Pilsbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schmidham (Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach), Ortsteil von Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schmidham (Gemeinde Tarsdorf), Ortsteil von Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schmidham (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortsteil von Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schmidheim